Monje ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Monje (* 1993), spanischer Autorennfahrer
 Freya Monje Sturmfels (1896–1981), deutsche Theaterschauspielerin und Vortragskünstlerin
 Humberto Viscarra Monje (1898–1971), bolivianischer Komponist
 Leonardo Monje (* 1981), chilenischer Fußballspieler
 Mario Monje (1929–2019), bolivianischer Politiker
Pastora Rojas Monje (um 1887–1979), Künstlername Pastora Imperio, spanische Flamenco-Tänzerin und Sängerin
Rosario Monje (1862–1922), Künstlername La Mejorana, spanische Flamenco-Tänzerin
 Vicente Monje (* 1981), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Monjé